

Acronimi 
 Generic Access Protocol – protocollo di rete usato nella telefonia mobile
 Gioco d'azzardo patologico (definito anche disturbo da gioco d'azzardo, azzardopatia o genericamente e impropriamente ludopatia) – disturbo del comportamento
 Giubbotto antiproiettile – indumento per la protezione da colpi da armi da fuoco
 Progetto Grande Scimmia (Great Ape Project) – associazione internazionale per il riconoscimento dei diritti delle grandi scimmie
 Gruppo arbitri pallacanestro – sigla dei gruppi di arbitri di varie città italiane 
 Güneydoğu Anadolu Projesi – Progetto dell'Anatolia Sud-Orientale – Turchia – complesso di dighe sul Tigri e l'Eufrate

Sigle di gruppi politici
 Gruppi di Azione Patriottica – organizzazione della Resistenza italiana
 Gruppi Armati Proletari – organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra
 Gruppi d'Azione Partigiana – organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra
 Grupo de Amigos Personales ("Gruppo di amici personali") o Grupo Amigos del Presidente (Gruppo amici del presidente) – la guardia personale volontaria del presidente cileno Salvador Allende

Chimica 
 GAP – Gliceraldeide-3-fosfato – un metabolita intermedio nella glicolisi e nella fotosintesi

Biologia 
 GAP – GTPase Activating Protein – una classe di enzimi

Codici 
 GAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gusap (Papua Nuova Guinea)
 gap – codice ISO 639-3 della lingua gal

Geografia 
 Gap – comune del dipartimento francese delle Alte Alpi nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia) 
 Gap – census-designated place  della contea di Lancaster, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Buffer gap – utilizzato nella programmazione di editor di testo
 Groups, Algorithms and Programming – sistema di algebra computazionale per l'algebra discreta

Altro 
 gap – in lingua inglese, spazio che intercorre fra due cose discontinue; in italiano, viene usato sia in senso generico che in alcune locuzioni (per esempio, il gap generazionale)
 Gap – marca di abbigliamento
 GAP – targa automobilistica di Garmisch-Partenkirchen (Germania)
 GAP – standard presente in alcuni telefoni senza filo per rete fissa di tipo DECT
 Gap o gab – un tipo di canzone occitana dell'alto medioevo (1100-1350).

Altri progetti